Monument je termín, který může být používán v různých významech:

 pomník či památník – velkolepé výtvarné nebo architektonické dílo
 Monument (Boubín) – lidový název starého památníku nedaleko vrchu Boubín, okres Prachatice
 
 Památník Velkého požáru Londýna – nejvyšší volně stojící kamenný sloup na světě, postavený mezi lety 1671 až 1677 na památku Velkého požáru Londýna z roku 1666
 Bank-Monument (stanice metra v Londýně) – neboli Bank-Monument, komplex stanic metra v Londýně

Externí odkazy